Ямбъяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Ямбъяха (приток Нгарка-Тутысымаяхи)
 Ямбъяха (приток Сотыпайяхи)
 Ямбъяха (приток Якунемеяхи)